Weigelsches Haus bezeichnet: 
 ein Gebäude am Dresdner Neumarkt, siehe Neumarkt (Dresden)
 eins der „Sieben Wunder von Jena“, siehe Sieben Wunder (Jena)